Nicholas Quinn – nuotatore irlandese
Nicholas Quinn – personaggio della serie televisiva Chuck